La Kup Bosne i Hercegovine 2017-2018 è stata la diciottesima edizione della coppa nazionale della Bosnia Erzegovina, ed è stata vinta dallo , al suo quinto titolo.

Squadre partecipanti

Sedicesimi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19.09.2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20.09.2017

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.10.2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|01.11.2017

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|22.11.2017|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|29.11.2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.11.2017|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|07.12.2017

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|  || style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.04.2018|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|18.04.2018

Finale

Note

Voci correlate 
 Premijer Liga 2017-2018
 Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine 2017-2018
 Prva liga Republike Srpske 2017-2018

Collegamenti esterni 
 Coppa 2017-2018 su RSSSF
 Coppa 2017-2018 su bihsoccer
 Coppa 2017-2018 su scoresway
 Coppa 2017-2018 su soccerway

Calcio nel 2017
Calcio nel 2018
Edizioni della Kup Bosne i Hercegovine